Cornamusa puede referirse a:

Cornamusa, un instrumento de viento.
El nombre común de la planta Aristolochia rotunda.
Gaita, instrumento de viento con fuelle.
Cornamusa, en la navegación un aparejo para sujetar cabos.